Рауль Исиордия Айон ( ) — мексиканский футболист, игрок сборной Мексика.

Карьера 
Рауль начал свою карьеру в 1971 году в составе футбольного клуба «Корас де Тепик». В 1972 году он перешел в ФК «Атлетико Эспаньол», в составе которого выиграл Лигу чемпионов КОНКАКАФ в 1975 году.
В 1978 году перешел в состав футбольного клуба «Монтеррей», в составе которого перевел 59 матчей, и забил 10 мячей. Позже играл в таких футбольных клубах, как: «Эстудиантес Текос», «УАНЛ Тигрес» и «Депортиво Неза».

Примечания 

Футболисты Мексики
Игроки сборной Мексики по футболу
Игроки ФК «Корас де Тепик»
Игроки ФК «Атлетико Эспаньол»
Игроки ФК «Монтеррей»
Игроки ФК «Текос»
Игроки ФК «УАНЛ Тигрес»
Игроки ФК «Депортиво Неса»